Il doppio del torneo di tennis Andrezieux Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Yves Allegro e Jean-François Bachelot che hanno battuto in finale Alexander Peya e Rogier Wassen 6-4, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Jaroslav Levinský /  David Škoch (primo turno)
 Stephen Huss /  Myles Wakefield (quarti di finale)

 Alexander Peya /  Rogier Wassen (finale)
 Yves Allegro /  Jean-François Bachelot (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andrezieux Challenger 2004